Divisione fanteria "Mantova" può riferirsi a:
104ª Divisione fanteria "Mantova" – Divisione del Regio Esercito della seconda guerra mondiale
Divisione fanteria "Mantova" – Divisione dell'Esercito Italiano della guerra fredda, riconfigurata prima in Divisione fanteria da montagna "Mantova", poi in    Divisione meccanizzata "Mantova" e infine Brigata meccanizzata "Mantova"